Kuej jsou čínská příjmení 

 
 
 

Známí nositelé příjmení Kuej:

 Kuej Čuang (1613–1673) – čínský spisovatel raně čchingského období, pravnuk Kuej Jou-kuanga
 Kuej Ja-lej (* 1944) – čínská herečka na Tchaj-wanu
 Kuej Jou-kuang (1506–1571) – čínský spisovatel-esejista mingského období

Čínská příjmení